Фархан Ахтар (, ; род. 9 января 1974, Бомбей) — индийский режиссёр, актёр, продюсер, сценарист и телеведущий.

Биография 
Фархан родился 9 января 1974 года в Бомбее в семье сценариста Джаведа Ахтара и его супруги Хани Ирани. Его старшая сестра — сценарист и режиссёр Зоя Ахтар. Его родители развелись в течение первых дней его жизни, а в 1984 году отец женился на актрисе Шабане Азми, которая стала ему мачехой.

Фархан начал карьеру с работы ассистентом режиссёра в фильме  (1991), когда ему было 17 лет, а затем открыл агентство «Script Shop», где провёл следующие 3 года. Он также был ассистентом Панкаджа Парашара на съёмках Himalay Putra в 1997 году

В 1999 году он открыл компанию Excel Entertainment Pvt. Ltd. вместе с Ритешем Видхвани. В 2001 году состоялся его дебют в качестве режиссёра с фильмом , который получил позитивную оценку, завоевав множество наград, и имел коммерческий успех. Критик Зия ус Салам похвалила режиссуру Ахтара и прокомментировала для The Hindu: «В своем первом деле, сын Джаведа Ахтара показывает достаточно проблесков его родословной, которые служат признаком того, что посулы будут исполнены скорее рано, чем поздно».

В 2004 году он снял фильм , о человеке который хотел добиться всего самостоятельно. Однако фильм провалился в прокате, став для его первым провалом в качестве режиссёра.
В 2006 году Ахтар выпустил фильм «Дон. Главарь мафии», который являлся ремейком одноимённого фильма 1978 года и также как оригинал имел коммерческий успех в прокате Зрителям особо запомнились диалоги

В 2008 году состоялся его актёрский и певческий дебют в фильме , в котором он исполнил пять песен, а также использовал свои навыки игры на гитаре, которые он совершенствовал с начала режиссёрской карьеры. Фильм имел коммерческий успех, а Ахтар получил Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль.

В 2013 году он снялся в фильме , где он сыграл бегуна-спринтера Милку Сингха. Ради роли он долго тренировался, изучил биографию самого Милки и отрастил бороду. Фильм имел коммерческий успех и принёс ему Filmfare Award за лучшую мужскую роль.

В 2015 году Фархан сыграл одну из ролей второго плана в фильме своей сестры , который имел коммерческий успех, и спел одну из песен к нему в дуэте с Приянкой Чопрой

В 2017 году он исполнил роль заключенного, готовившего групповой побег из тюрьмы и параллельно организовавшего музыкальную группу, в фильме . Фильм вышел 15 сентября, получил смешанные отзывы критиков и провалился в прокате

Личная жизнь 
В 2000 году Фархан женился на Адхуне Бхабани, с которой они встречались 3 года. Молодые люди познакомились на съёмках его дебютного фильма «Желание сердца», где она работала стилистом по причёскам. А браке родились две дочери: Шакия и Акира. В январе 2016 года Фархан и Адхуна развелись.

Фильмография

В качестве режиссёра 
 2001 — Желание сердца / Dil Chahta Hai
 2004 — Цель жизни / Lakshya
 2006 — Дон. Главарь мафии / Don
 2007 — Positive (короткометражный)
 2011 — Дон. Главарь мафии 2 / Don 2

В качестве актёра

В качестве продюсера 
 2006 — Дон. Главарь мафии / Don
 2007 — Путешествие в медовый месяцHoneymoon Travels Pvt. Ltd.
 2011 — Game
 2011 — Дон. Главарь мафии 2 / Don 2
 2012 — Истина где-то рядом / Talaash: The Answer Lies Within
 2013 — Бездельники / Fukrey
 2015 — Бангистан / Bangistan
 2016 — Смотри снова и снова / Baar Baar Dekho
 2017 — Богатей / Raees
 2017 — Inside Edge
 2017 — Fukrey Returns

Дискография 
 2019 — Echoes

В качестве закадрового исполнителя 

 2008 — «Играем рок!!» — «Socha Hai», «Pichle Saat Dinon Mein», «Rock On!!», «Tum Ho Toh», «Sinbad The Sailor» (дуэт с Раханом Махадеваном)
 2011 — «Жизнь не может быть скучной» — «Señorita» (трио с Ритиком Рошаном и Абхаем Деолом), «Toh Zinda Ho Tum»
 2014 — Shaadi Ke Side Effects — «Yahaan Wahaan», «Bawla Sa Sapna», «Aahista Aahista»
 2015 — Dil Dhadakne Do — «Dil Dhadakne Do» (дуэт с Приянкой Чопрой), «Gallan Goodiyan»
 2016 — Wazir — «Atrangi yaari» (дуэт с Амитабхом Баччаном)
 2016 — Rock On 2 — «Jaago» (дуэт с Сиддхартхом Махадеваном), «You Know What I Mean», «Manzar Naya», «Woh Jahaan» (дуэт с Шраддхой Капур)
 2018 — Bharat Ane Nenu — «I Don’t Know»

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards